Vexatorella — род цветковых растений семейства Протейные, в который входят кустарники, произрастающие в сухом финбоше на окраинах экологического региона Суккулентный Кару. Всего в роде насчитывается 4 вида. Эндемики Капской области Южной Африки. Соцветия похожи на соцветия родственных лейкоспермумов, но также имеют общие черты левкадендронов, при этом околоцветники становятся древесными и увеличиваются после опыления. Цветы опыляются насекомыми, семена рассеиваются муравьями.

Описание 
Виды Vexatorella представляют собой вертикальные или раскидистые вечнозеленые кустарники с очерёдными узкими лопатообразными листьями с твёрдым кончиком, края листа сероватого или голубоватого цвета. Стеблевые цветочные головки, как правило, отдельные, но могут расти в группе от двух до шести на конце стебля. Отдельные цветки четырёхлепестковые звёздообразные. Четыре сегмента околоцветника розового или кремового цвета и имеют сладковатый запах. Из центра цветка растёт прямой столбик пестика, безволосый или пудровый. Рыльце на кончике пестика расщеплено на кончике. Завязь имеет форму яйца или бутылки, содержит единственную полость с одной семяпочкой. Завязь представлена четырьмя свободными шиловидными чешуйками. Плод представляет собой яйцевидную безволосую или покрытое порошком семя с крючком на конце и тупое и морщинистое у основания. Чашелистники, которые поддерживают отдельные цветы, после цветения приобретают деревянистый характер.

Таксономия 
Сравнение гомологичной ДНК показало, что род Vexatorella принадлежит к группе (кроме Leucospermum saxosum), в которую входят искключительно эндемичные для Капской области роды, которые вместе составляют подтрибу Leucadendrinae. Vexatorella наиболее близка к роду Paranomus. Sorocephalus и Spatalla является сестринской группой для Vexatorella и Paranomus. Родственные взаимоотношения между группами показаны ниже:

Виды 
Следующие виды относят к роду Vexatorella:

 Vexatorella alpina (Salisb. ex Knight) Rourke 
 Vexatorella amoena (Rourke) Rourke 
 Vexatorella latebrosa Rourke 
 Vexatorella obtusata (Thunb.) Rourke
 Vexatorella obtusata подвид obtusata 
 Vexatorella obtusata подвид albomontana

Галерея

Примечания 

Флора Южной Африки
Протейные